Pagenturm steht für:
 Pagenturm (Schiff, 1909)
 Pagenturm (Schiff, 1956)